Ženská čtyřhra Kremlin Cupu 2016 probíhala ve druhé polovině října 2016. Do deblové soutěže moskevského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl ruský pár Darja Kasatkinová a Jelena Vesninová, jehož členky nestartovaly společně. Kasatkinová nastoupila s krajankou Darjou Gavrilovovou. Spoluhráčkou Vesninové se stala stabilní partnerka Jekatěrina Makarovová, s níž skončila v úvodním kole právě na raketách Kasatkinové a Gavrilovové.

Vítězem čtyřhry se stal druhá nasazený pár složený z Češek Andrey Hlaváčkové a Lucie Hradecké, jenž ve finále zdolal nenasazenou australsko-ruskou dvojici Darja Gavrilovová a Darja Kasatkinová po setech 4–6, 6–0 a závěrečném supertiebreaku [10–7]. Dvojice si připsala třináctou společnou trofej ze čtyřhry, v probíhající sezóně pak druhou společnou. Pro Hlaváčkovou to byl devatenáctý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Hradeckou pak dvacátý první takový.

Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a rozdělily si finanční odměnu ve výši 44 320 amerických dolarů.

Nasazení párů 
  Jekatěrina Makarovová /  Jelena Vesninová (1. kolo)
 ' Andrea Hlaváčková /  Lucie Hradecká (vítězky)
  Kateřina Siniaková /  Katarina Srebotniková (semifinále)
  Anastasia Rodionovová /  Olga Savčuková (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2016